Cayuse Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cayuse Mountain (Idaho)	
 Cayuse Mountain (Broadwater County, Montana)	
 Cayuse Mountain (Powell County, Montana)	
 Cayuse Mountain (Okanogan County, Washington, 1576 m)	
 Cayuse Mountain (Okanogan County, Washington, 470 m)	
 Cayuse Mountain (Stevens County, Washington)